Ровное Поле — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ровное Поле — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Ровное Поле — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Ровное Поле — хутор в Каменнологском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Ровное Поле — деревня в Гродинском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.